Diebenkorn „D.B.” Russell – postać z serialu CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas grana przez Teda Dansona.

D.B. przed dołączeniem do CSI w Las Vegas pracował w Seattle. Przybył do Las Vegas objąć stanowisko szefa nocnej zmiany po tym jak z tej pozycji zdegradowana została Catherine Willows. 
Jest żonaty z Barbarą Russell, ich syn, Charlie, jest studentem i zawodnikiem koszykarskiego zespołu w miejscowym Uniwersytecie; córka D.B., Maya, córka D.B. ma swoją córkę, Kaitlyn; i dwójkę innych dzieci.

Russell dołączył do zespołu na początku 12 sezonu, kiedy Catherine Willows i Nick Stokes zostali zdegradowani ze swoich stanowisk po głośniej sprawie Langtona. Russell pracował z Catherine tylko pół roku, kiedy przeszła ona do FBI D.B. sprowadził do zespołu swoją dawną koleżankę z czasów pracy w Seattle Julie Finlay.    

Obecnie postać gra jedną z głównych ról w serialu CSI:Cyber.

Linki zewnętrzne 
 
 

D.B. Russell